Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Эспаньол» 113-м в его истории и 80-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Эспаньол» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Эспаньол»  
 ФК «Эспаньол» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Эспаньол